Motocyklowe Grand Prix Japonii 2013 – szesnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 27 października 2013 roku na torze Twin Ring Motegi.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
Motocyklowe Grand Prix Japonii
2013 w Japonii